L'Avon Futures Tennis Championships est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Futures, se dispute à Orlando du 13 au .

Kathy Jordan remporte le simple dames. En finale, elle bat Regina Maršíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sherry Acker et Mary Carillo.

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Avon Futures Tennis Championships
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Futures
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en mars 1979